Bengt Andersson kaner navnet på:

 Bengt Andersson (danser) - svensk danser
 Bengt Andersson (fodboldspiller) - svensk fodboldspiller
 Bengt Andersson (skytte) - svensk skytte
 Bengt Andersson (generalmajor) - svensk generalmajor
 Bengt Andersson (musiker) - svensk musiker
 Bengt Andersson (instruktør) - svensk filminstruktør
 Bengt Andersson (skuespiller) - svensk skuespiller
 Bengt Andersson (digter) - svensk digter, bedre kendt som Bengt "Cidden" Andersson
 Bengt Andersson (1795-1853), handlare och riksdagsman i borgarståndet
 Bengt Andersson (1923-2004) - professor i fysiologi
 Bengt Andersson (1919-2003) - professor i hydromekanik ved KTH 1958-1985
 Bengt Andersson (ingienør) (født 1947) - professor i kemisk reaktionsteknik vid Chalmers